De Koeweitse voetbalbeker 1989 (Emir Cup) was de 29ste editie van de strijd om de nationale voetbalbeker van Koeweit, die werd georganiseerd door de Koeweitse voetbalbond (KFA). Het toernooi vond plaats van 11 april 1989 tot 26 april 1989. Qadsia SC won de beker voor de achtste keer in de clubgeschiedenis door Al-Arabi in de eindstrijd met 2–1 te verslaan. De titelverdediger, Kuwait SC, werd in de halve finale met 1–0 door Al-Yarmouk verslagen. Kazma SC won de strijd om de derde plaats: Al-Yarmouk werd in de troostfinale met 1–0 verslagen.

Schema

1989